Марио Аурелио Поли (; род. 29 ноября 1947, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский кардинал. Титулярный епископ Абидды и вспомогательный епископ архиепархии Буэнос-Айреса с 20 апреля 2002 по 24 июня 2008. Епископ Санта-Росы с 24 июня 2008 по 28 марта 2013. Архиепископ Буэнос-Айреса и примас Аргентины с 28 марта 2013. Ординарий Аргентины для верных восточного обряда с 4 мая 2013. Кардинал-священник с титулом церкви Сан-Роберто-Беллармино с 22 февраля 2014.

Биография 
Марио Аурелио Поли родился 29 ноября 1947 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. После получения богословского образования был рукоположён 25 ноября 1978 года в священника.

8 февраля 2002 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Марио Аурелио Поли титулярным епископом Абидды и вспомогательным епископом архиепархии Буэнос-Айреса. 20 апреля 2002 года состоялось рукоположение Марио Аурелио Поли в епископа, которое совершил кардинал Хорхе Марио Бергольо.

24 июня 2008 года Римский папа Бенедикт XVI назначил Марио Аурелио Поли епископом Санта-Росы.

28 марта 2013 года Римский папа Франциск назначил Марио Аурелио Поли архиепископом — митрополитом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины. Марио Аурелио Поли тем самым стал первым епископом, назначенным Папой Франциском.

Кардинал 
12 января 2014 года было объявлено, что Марио Аурелио Поли будет возведён в кардиналы на консистории от 22 февраля 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Информация  

Католические епископы Аргентины
Кардиналы Аргентины
Кардиналы Франциска
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Факультета социальных наук Университета Буэнос-Айреса
Преподаватели Католического университета Аргентины